Новокрещенская контора — христианская миссия для коренных народов Поволжья (мордва, чуваши, черемисы, вотяки, татары), образованная в 1740 году.

Контора создавалась на основе появившейся в 1731 году Комиссии новокрещенских дел, во главе которой подвизался Алексий Раифский. Её центр располагался в Свияжске при местном православном монастыре. Миссия официально была учреждена по указу Анны Иоановны от 11 сентября. Главой миссии назначался архимандрит Дмитрий Сеченов, под началом которого первоначально состояло 5 человек (главный управитель, три проповедника, канцелярист). Для охраны миссии во время поездок государство выделяло солдат. Для нужд миссии строились церкви и учреждались церковно-приходские школы (Казань, Елабуга, Цивильск, Царевококшайск), которые нередко воспринимались как инструмент русификации. Для поощрения перехода в христианство новокрещенным обещалось освобождение от рекрутской повинности и премирование деньгами.

Деятельность Новокрещенской конторы способствовала русификции нерусских народов Нижегородской губернии. В 1747 году в одной Нижегородской епархии насчитывалось свыше 50 тыс. новокрещенных.

К 1753 году большинство чувашей и марийцев формально было крещено. В 1764 году Свияжская контора была упразднена, черемисы возвратились к язычеству. Наследником Новокрещенской конторы в XIX веке стало Братство святителя Гурия.

Примечания

Литература 
 Малов Е. А. «О Новокрещенской конторе» (1878).

Ссылки 
 Деятельность Конторы новокрещенских дел на территории Нижегородской губернии в 40—50-е годы XVIII века 

XVIII век в Татарстане
История Чувашии
История Марий Эл
История Нижегородской области
Религия в Российской империи
Православные миссии